Мари́я Ке́ллер: Келлер, Мария Фёдоровна (по мужу Барятинская; 1792—1858) — крупная благотворительница Российской империи, организовавшая несколько приютов для вдов и сирот.
 Келлер, Мария Эдуардовна (по мужу Клейнмихель; 1846—1931) — хозяйка великосветского салона в Петербурге.